100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 6 grudnia, a finał 7 grudnia.

Tytuł mistrzyni świata obroniła Katinka Hosszú z Węgier, uzyskawszy czas 55,54. Srebrny medal zdobyła reprezentantka gospodarzy, Kanadyjka Kylie Masse (56,24). Brąz wywalczyła Brytyjka Georgia Davies (56,45), która o 0,01 s wyprzedziła Emily Seebohm z Australii.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 12:37 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:44 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 20:01 czasu lokalnego.

Przypisy 

K